Dagmar Lurz, née le  à Dortmund, est une patineuse artistique allemande. Championne d'Allemagne entre 1977 et 1980, elle est vice-championne du monde en 1980, et vice-championne d'Europe à quatre reprises entre 1977 et 1980. Lors des Jeux olympiques de 1980 elle remporte la médaille de bronze.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique allemande
Naissance en janvier 1959
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1976
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1980
Médaillée de bronze olympique ouest-allemande
Naissance à Dortmund
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 1980